Albert Montañés – ex tennista spagnolo
 Francisco Montañés – calciatore spagnolo
 Joaquín Montañés – ex calciatore spagnolo
 Juan Martínez Montañés – scultore e pittore spagnolo
 Juan Ortega y Montañés – arcivescovo cattolico ed amministratore coloniale spagnolo
 Oscar Montañés – calciatore argentino